Уманський Еммануіл Соломонович — український радянський вчений у галузі механіки твердого деформівного тіла.
 Уманський Ігор Іванович — український економіст, політик.
 Уманський Костянтин Олександрович — радянський дипломат і журналіст.
 Уманський Лев Ілліч — російський психолог, фахівець в галузі соціальної та педагогічної психології.
 Уманський Микола Гнатович — почесний громадянин Херсона.
 Уманський Михайло Маркович — російський і німецький шахіст.
 Уманський Моріц Борисович — український радянський художник театру і кіно.
 Уманський Олександр Михайлович — український учений у ділянці будівничої техніки.
 Уманський Олександр Юхимович — диригент і музичний педагог, засновник Ярославського симфонічного оркестру.
 Уманський Самуїл Абрамович (1888—1959) — український радянський графік.
 Степан Уманський — кошовий отаман війська Запорізького у червні-грудні 1740 року.
 Уманський Терентій Хомич — радянський воєначальник, Герой Радянського Союзу.
 Уманський Юліан Олександрович — український радянський онколог-імунолог.

 Уманський — селище у Ленінградському районі Краснодарського краю Росії.
 Уманський район — адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області.

Див. також 
 Уманський національний університет садівництва
 Уманський полк

слов'янські прізвища